Danton Bohrer (Francisco Beltrão, 1970) é um ator, apresentador, locutor e cantor.

Nascido em Francisco Beltrão, interior do Paraná é famoso por ter sido voz oficial do Casseta & Planeta, Urgente! de 1998 à 2003, dando lugar a Oziel Monteiro. Chegou a ser preso por não pagar pensão para a filha, mas foi libertado e voltou à ativa sendo um dos locutores do TV Fama, da RedeTV!. É também vocalista da banda Os Dantons. Também atuou na Rede Manchete, como narrador e apresentador esportivo.

Naturais de Francisco Beltrão
Cantores do Paraná
Atores do Paraná